Denumirea Cobra se poate referi la:
 Animalia
 Cobră, o grupă de șerpi veninoși;

 Film
 1974 Cobra (Mokugekisha o kese: Ikare dokuhebi), film japonez, regia Umetsugu Inoue;
 1976 Cobra se întoarce (Utareru mae-ni ute!), film japonez, regia Umetsugu Inoue;

 Geografie
 Kobra (râu), în Rusia;

 Altele
 CoBra, marcă de computer fabricat la Brașov între 1987 și 1990;
 CoBrA, grupare artistică apărută după ce de-al doilea război mondial în țările nordice ale Europei;
 Cobra Security, companie de pază și securitate din România;